El término bandera de Buenos Aires puede referirse a:

 La bandera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), en Argentina;
 La bandera de la Provincia de Buenos Aires, en Argentina;
 La bandera de Buenos Aires, municipio de Colombia;
 La bandera de Buenos Aires, cantón de Costa Rica;
 La bandera de Buenos Aires, localidad de Costa Rica y capital del cantón homónimo.